Dreamtime může být:

 Dreamtime (album, Tom Verlaine) – album hudebníka Toma Verlaina z roku 1981
 Dreamtime (album, The Cult) – album skupiny The Cult z roku 1984
 Dreamtime (album, The Stranglers) – album skupiny The Stranglers z roku 1986